Salling har flere betydninger:

 Salling (landsdel) – en halvø i Limfjorden i området nord og vest for Skive samt selve Skive.
 Salling Provsti i landsdelen Salling
 Salling Bank
 Salling Efterskole
 Museum Salling
 Sallingbanen
 Nørre Salling Jernbane
 Salling Østergård
 Sallingsund
 Sallingsyssel
 Skarp Salling – bebyggelse i landsdelen Himmerland
 Salling Sogn (undertiden benævnt Skarp Salling Sogn) i Vesthimmerlands Provsti
 Skarpsallingkarret
 Ferdinand Salling
 Herman Salling – købmand
 Salling Group
 Salling (stormagasin) – navn på to stormagasiner i Aalborg og Århus
 Sallingfondene
 Augusta Salling
 Harald Salling-Mortensen
 Jens Salling
 Lotte Salling
 Mark Salling

Følgende kan også være relevante:

 Sallinge Herred på Fyn